Jeremy Jordan  – attore statunitense nato nel 1984
 Jeremy Jordan  – cantante statunitense nato nel 1973